Ел Гачо има више значења:

 Ел Гачо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гачо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гачо (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику